

Chimica 
 CPD – Ciclopentadiene

Codici 
 CPD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coober Pedy (South Australia) (Australia)
 CPD – Lossless photo CPD
 CPD – Centro Primario di Distribuzione delle Poste Italiane
 CPD – Construction Products Directive (Direttiva prodotti da costruzione) Direttiva n. 89/106 CE recepita con D.P.R. n. 246/93

Informatica 
 Lossless photo CPD – Formato di immagine Lossless